Северо-Западный экономический район — один из 12 экономических районов Российской Федерации.

Формирование района 
Северо-Западный экономический район СССР был создан в 1963 году, когда была утверждена таксономическая сетка, уточнённая в 1966 году. Являлся одним из самых крупных по территории районов в Советском Союзе. Он занимал весь север европейской части СССР. В состав района входили: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карельская и Коми АССР. Площадь района составляла 1662,8 тыс. км² (7,4 % территории Советского Союза), а численность населения в 1975 году составила 12,7 млн человек (5 % населения СССР). В 1980 году из состава Северо-Западного района был выделен Северный экономический район.

Административное деление 
Северо-Западный экономический район состоит из 4 субъектов Российской Федерации:
 
 
 
 

Численность населения Северо-Западного экономического района —  чел. (), 5,5 % от всего населения России. По данным переписи 2010 года, численность населения района составляла 7 903 968 человек.

Площадь Северо-Западного экономического района составляет  тыс. км².

Экономико-географическое положение  

 Экономическое окружение:
 экономические районы: Центральный, Северный.
 соседние государства:
 Финляндия
 Эстония
 Латвия
 Белоруссия
 Положение относительно главных топливных, сырьевых и энергетических баз: не является ни одной базой. От всех баз страны удален.
 Положение по отношению к транспортным магистралям: очень выгодное. Железнодорожное, водное, автомобильное, выход к морю.

Природные условия 

 Природная зона: тайга.
 Тип почвы: болотно-подзолистая, серая-лесная.
 Климат: Умеренно континентальный климат.
 Средняя температура :
января −12/-16°С,
июля +12/+16°С
 Влажность: высокая.
 Количество осадков: от 500—900 мм на востоке до 1600 мм в год на Балтийском побережье.

В Северо-Западном экономическом районе располагаются такие старинные города, как Великий Новгород, Псков, Великие Луки, Старая Русса, Приозерск (крепость Корела), Изборск, Старая Ладога.

Крупные порты Северо-Западного района находятся в Санкт-Петербурге (Большой порт и Пассажирский порт), Выборге (порт Выборгский), Приморске (порт Приморск), Усть-Луге (порт Усть-Луга) и Высоцке (порт Высоцк).

Природные ресурсы района 

Небольшое количество:
 горючие сланцы (в Ленинградской области, запасы оцениваются в 701 млн тонн)
 торф (повсеместно, 5 млрд тонн)
 бокситы (Месторождения: Подсосенское, Радынское, Губско-Почаевское, 2,9 млн тонн)
 фосфориты (в районе Кингисеппа)
 строительные материалы, известняки, стекольные пески, гранит

Северо-Западный экономический район обеспечен водными ресурсами (многоводные реки, 7 тысяч озёр, в том числе Ладожское, Онежское, Чудско-Псковское и Ильмень).

Основные отрасли специализации 

 лесная промышленность,
 деревообрабатывающая промышленность,
 полевая промышленность,
 химическая промышленность,
 молочная промышленность,
 машиностроение:
 судостроение,
 тракторы,
 автосборка,
 сельское хозяйство:
 льноводство
 молочное скотоводство
 свиноводство
 птицеводство
 оленеводство

Здесь производится до 37 % гидравлических и паровых турбин. Также здесь заготавливается 35 % древесины и производится 61 % бумаги и 45 % целлюлозы. (Доля по отношению к стране в целом).

Примечания

Ссылки 
 
 

Экономические районы СССР
Экономические районы России